Mana – termine usato nelle lingue oceaniche per definire qualità interiori
Mana – arcivescovo siro
Mana – fiume della Russia
Mana – musicista giapponese
Mana – comune della Guyana francese
Maňa – comune della Slovacchia nel distretto di Nové Zámky
Maná – gruppo musicale messicano
 Mana – album del 2004 dei Nemesea
 Mana – isola della Croazia del gruppo delle isole Incoronate
 Mana (Seiken Densetsu) – serie di videogiochi di ruolo in tempo reale